Igaya ist ein mehrdeutiger Name:

 Chiharu Igaya (* 1931), Vizepräsident des IOK und ehemaliger japanischer Skirennläufer

 Igaya ist ein nördlicher Stadtteil der japanischen Stadt Kariya